Mark Joseph Suzor (né le  à Windsor, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Choix de premier tour des Flyers de Philadelphie lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 1976 il est également repêché par un club de l'Association mondiale de hockey la même année. Il ne joue que lors de deux saisons dans la LNH dont une seule complète avec les Rockies du Colorado en 1977-1978.

Par la suite, il joue dans les ligues mineures jusqu'en 1980-1981.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1973-1974 ||Canadians de Kingston ||AHO ||68 ||6 ||9 ||15 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1974-1975 ||Canadians de Kingston ||LHJMO ||70 ||14 ||44 ||58 ||104 ||8 ||1 ||8 ||9 ||42
|-
|1975-1976 ||Canadians de Kingston ||LHJMO ||48 ||16 ||30 ||46 ||108 ||7 ||2 ||5 ||7 ||18
|- 
|1976-1977 ||Indians de Springfield ||LAH ||74 ||24 ||25 ||49 ||108 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1976-1977 ||Flyers de Philadelphie ||LNH ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1977-1978 ||Rockies du Colorado ||LNH ||60 ||4 ||15 ||19 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1978-1979 ||Americans de Rochester ||LAH ||24 ||4 ||6 ||10 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1978-1979 ||Gears de Saginaw ||LIH ||29 ||12 ||12 ||24 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1978-1979 ||Owls de Grand Rapids ||LIH ||2 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1978-1979 ||Mohawks de Muskegon ||LIH ||16 ||1 ||5 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1979-1980 ||Dusters de Binghamton ||LAH ||7 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1979-1980 ||Owls de Grand Rapids ||LIH ||58 ||20 ||33 ||53 ||109 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1980-1981 ||Goaldiggers de Toledo ||LIH ||8 ||1 ||2 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-

| 64 || 4 || 16 || 20 || 60 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en novembre 1956
Naissance à Windsor (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Choix de repêchage des Mariners de San Diego
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Rockies du Colorado (LNH)
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Dusters de Binghamton
Joueur des Gears de Saginaw
Joueur des Owls de Grand Rapids
Joueur des Mohawks de Muskegon
Joueur des Goaldiggers de Toledo
Joueur des Canadians de Kingston
Défenseur de hockey sur glace